Gisèle Vallerey est le nom de différentes personnes :
 Gisèle Vallerey (1889-1940), écrivaine, traductrice et parolière française;
 Gisèle Vallerey (1930-2010), nageuse française, recordwoman du monde du 100 mètres papillon en 1950.